Geometria:
 Un políedre: vegeu Piràmide
 Arquitectura:
 Una construcció en forma piramidal: vegeu Piràmide (arquitectura)
 Piràmides d'Egipte
 Piràmides de Memfis
 Demografia:
 Una gràfica per a representar l'estructura d'una població: vegeu Piràmide de població